Mit dem Namen Zeche Rudolph gab es in Deutschland mehrere Bergwerke. Dies waren unter anderem:

 die Zeche Rudolph (Bochum), in Bochum
 die Zeche Rudolph (Essen), in Essen-Kettwig